Zwierzęta:
 skalnik (Achaetops pycnopygius) – gatunek ptaka z rodziny pokrzewkowatych
 skalnik, inaczej skalik lub wargacz skalik (Ctenolabrus rupestris) – gatunek ryby z rodziny wargaczowatych
 skalnik biały (Morone americana) – gatunek ryby z rodziny moronowatych
 skalnik prążkowany (Morone saxatilis) – gatunek ryby z rodziny moronowatych

Rośliny
 skalnik (Bucklandiella) – rodzaj mchów z rodziny strzechwowatych
 skalnik (Petrophytum) – rodzaj roślin naczyniowych z rodziny różowatych

Miejscowość:
 Skalnik – wieś w woj. podkarpackim

Wzniesienia w Polsce:
 Skalnik (945 m n.p.m.) – wzniesienie w Sudetach Zachodnich, położone w woj. dolnośląskim, w powiecie jeleniogórskim, w gminie Mysłakowice
 Skalnik (467 m n.p.m.) – wzniesienie na Pogórzu Izerskim, położone w woj. dolnośląskim, w powiecie lwóweckim, w gminie Lubomierz